В Военно-воздушных силах и ПВО существовало два 35-х истребительных авиационных полка:

 35-й истребительный авиационный полк ПВО (первого формирования)
 35-й истребительный авиационный полк ПВО (второго формирования)

История переименований 

 35-й истребительный авиационный полк ПВО (первого формирования) сформирован 15.04.1938 г. в Белорусском Особом военном округе в г. Бобруйске на основе 17-й истребительной авиационной эскадрильи, а также кадров 30, 33, 45, 57 и 105 иаэ в составе 4-х эскадрилий. Вошёл в состав 142-й истребительной авиабригады ВВС БОВО. Во время войны принимал участие в составе 8-го иак ПВО и ПВО Батумского района ПВО. Указан в Перечне № 11 соединений,  частей и подразделений войск ПВО страны, входивших в состав Действующей армии в период  Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
 35-й истребительный авиационный полк ПВО (второго формирования) сформирован 20.07.1941 года в 6-м истребительном авиакорпусе ПВО Московской зоны ПВО на основе 2 эскадрильи (14 экипажей) 34-го иап. Переименован 13.08.1941 г. в 419-й истребительный авиационный полк ПВО. Переименован 15.08.1941 г. обратно в 35-й истребительный авиационный полк ПВО. Переименован 28.09.1941 г. в 487-й истребительный авиационный полк. Переименован  09.10.1943 г. в 146-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО.